|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Ningbo (officieel Yinzhou Bank Tennis Open) van 2014 vond plaats van 27 oktober tot en met 2 november 2014 in de Chinese stad Ningbo. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Bojana Jovanovski was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Luksika Kumkhum strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Magda Linette uit Polen, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zesde geplaatste Chinese Wang Qiang in drie sets. Linette wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Vitalia Djatsjenko
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=63
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Yang Zhaoxuan
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=7

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Paula Kania
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Eri Hozumi
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Melinda Czink
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Wang Yafan
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Wang Yan
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Patricia Mayr
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Shahar Peer
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=3
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Magda Linette
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Xu Yifan
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Zhang Kailin
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=5

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Hsieh Su-wei
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Zhang Ling
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=1

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Arina Rodionova
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Zheng Saisai
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= Yang Zhaoxuan
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Paula Kania
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Wang Yafan
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= Wang Yan
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Magda Linette
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Xu Yifan
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Hsieh Su-wei
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Zheng Saisai
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Paula Kania
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= Wang Yan
| RD3-score02-1=62
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=5

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Magda Linette
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Zheng Saisai
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=3

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Paula Kania
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Magda Linette
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Dubbelspel 

Titelhoudsters Chan Yung-jan en Zhang Shuai hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Arina Rodionova / Olha Savtsjoek''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Chinese koppel Han Xinyun en Zhang Kailin in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Savtsjoek had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Rodionova geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Ningbo 2014
Ningbo